Wackett steht für:
 CAC Wackett, Schulflugzeug
 Lawrence Wackett, Flugzeugkonstrukteur

Siehe auch:
 Wackett Gannet